Pomancillo puede referirse a:

Pomancillo Este, localidad de la Provincia de Catamarca, Argentina;
Pomancillo Oeste, localidad de la Provincia de Catamarca, Argentina.